Harrhof ist der Ortsname von

 Harrhof (Allersberg), Ortsteil des Marktes Allersberg, Landkreis Roth, Bayern
 Harrhof (Hohenfels), Ortsteil des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern